Castrobol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrobol (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castrobol (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar